Сільвана Арменуліч ( , Добой, Королівство Югославія - , Коларі, СФРЮ) — югославська співачка та акторка.

Дискографія

 Voljesmo se zlato moje (1965)
 Da li čuješ, dragi (1965)
 Bez tebe mi život pust i prazan (1966)
 Nisam više, nano, djevojčica (1966)
 Nikom neću reći da te volim (1966)
 Volesmo se zlato moje (1966)
 Djevojke smo sa Morave (1966)
 Krčmarice, daj mi vina (1967)
 Kad jednom odem (1967)
 Mujo šalje haber sa mjeseca (1967)
 Od djevojke ništa draže (1967)
 Naj - najlijepši (1968)
 Otiš'o si bez pozdrava (1968)
 Monja / Nad ozvorom vrba se nadnela (1969)
 Daruj mi noć, daruj mi tren / Kap ljubavi (1969)
 Majko, oprosti mi (1969)
 Šta će mi život (1970)
 Ostavite tugu moju / Život teče (1970)
 Ženidba i ljubav (1970)
 Život teče (1970)
 Ja molim za ljubav / Rane moje (1971)
 Majko oprosti (1971)
 Jugo, moja Jugo / Kad se vratim u zavičaj (1971)
 Grli me, ljubi me (1972)
 Srce gori, jer te voli (1972)
 Željna sam rodnog doma / A što ćemo ljubav kriti (1973)
 Gdje si da si moj golube / Kad u jesen lišće žuti (1973)
 Sama sam / Ciganine, sviraj sviraj (1973)
 Zaplakaće stara majka / Pamtiću uvijek tebe (1974)
 Da sam ptica (1974)
 Dani naše mladosti (1975)
 Dušo moja (1976)
 Ludujem za tobom / Ne sjećaj se više mene (1976)
 Golube, poleti (1976)
 Sačuvali smo od zborava (1983)
 Silvana (1990)
 Hitovi (2010)

Примітки

Посилання 

Уродженці Добоя
Акторки
Співачки